Ближнево — название населённых пунктов.

 Ближнево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Ближнево — населённый пункт в Рунденской волости Латвии.